Та́лос, також Тал () — ім'я кількох персонажів з давньогрецької міфології:

 Талос (Тал) — персонаж давньогрецької міфології, мідний велетень на Криті
 Талос — син сестри Дедала, який перевершив свого дядька в майстерності

Інше 

 Талос — в ігровому всесвіті TES інше ім'я Тайбера Септіма, об'єднувача Імперії Тамріель, що став богом по волі Акатоша
 «Талос» — американський корабельний зенітний ракетний комплекс далекого радіуса дії
 The Talos Principle — комп'ютерна гра в жанрі головоломки 2014 року

Див. також 
 Talos
 Тал (значення)